Йозге Йозпиринчджи () е турска актриса.

Биография 
Йозге Йозпиринчджи е родена на 1 април 1986 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Реклами

Сериали

Филми

Външни препратки 
 Страница на Йозге Йозпиринчджи във Facebook
 Йозге Йозпиринчджи в SinemaTürk 
 Йозге Йозпиринчджи в Sinemalar.com 
 Йозге Йозпиринчджи в Diziler.com 
 Йозге Йозпиринчджи в IMDb 

Турски актьори и актриси
Родени в Истанбул